O Estádio Juca Ribeiro era um estádio de futebol com capacidade de 7.000 pessoas, localizado no Centro da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Era propriedade do Uberlândia Esporte Clube, sendo usado nos últimos anos, apenas para treinos e jogos oficiais da categorias de base do clube. Mas o Grupo Supermercadista e Hipermercadista Bretas, alugou o terreno do estádio, demolindo-o para construir um supermercado. Já havia um supermercado Bretas no complexo do estádio, porém a Rede Bretas, transferiu para parte interna do estádio a estrutura da loja. A Rede Bretas, tem 09 lojas em Uberlândia. 
 o Bretas preservou 2 das 4 arquibancadas do estádio.

Localização do HiperBretas Juca Ribeiro 
 Rua Cruzeiro dos Peixotos, Centro. (entrada para estacionamento)
 Av. Afonso Pena, Centro (entrada para estacionamento)
 Entrada para Pedestres, na Rua Cruzeiro dos Peixotos, esquina com Av. Floriano Peixoto

 

Juca Ribeiro
Juca Ribeiro
Estádios de futebol demolidos no Brasil